Oviedo peut désigner :

Toponyme 

 Oviedo est la capitale des Asturies (Espagne).
 Oviedo est une ville de Floride (États-Unis).
 Coronel Oviedo est une ville du Paraguay.
 La Comarque d'Oviedo est une comarque des Asturies.

Patronyme 

 Allan Oviedo (né en 1970), footballeur costaricien ;
 Andrés de Oviedo (1518-1577), prêtre jésuite espagnol ;
 Bryan Oviedo (né en 1990), footballeur costaricien ;
 Carlos Oviedo Cavada (1927-1998), cardinal chilien ;
 Cristian Oviedo (né en 1978), footballeur costaricien ;
 Frankie Oviedo (né en 1973), footballeur colombien ;
 García Ier d'Oviedo (mort en 914), roi des Asturies ;
 Gaspar de Molina y Oviedo (1679-1744), cardinal espagnol ;
 Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés (1478-1557), historien espagnol ;
 Joaquín Oviedo (né en 2001), joueur de rugby à XV argentin ;
 Juan Oviedo (né en 1982),  lanceur de baseball dominicain ;
 Lino Oviedo (1943-2013), général et homme politique paraguayen ;
 Miguel Oviedo (né en 1950), footballeur argentin ;
 Ordoño Ier d'Oviedo (821-866), roi des Asturies ;
 Óscar Muñoz Oviedo (né en 1993), taekwondoïste colombien ;
 Papi Oviedo (1938-2017), tresero cubain ;
 Ramire Ier d'Oviedo (~791-850), roi des Asturies ;
 Ramón Oviedo (1924-2015), artiste peintre dominicain.

Autres 
 La convention d'Oviedo est une convention signée en 1997.
 Heteronebo oviedo est une espèce de scorpions.
 Le Real Oviedo est un club de football espagnol basé à Oviedo.
 Selenops oviedo est une espèce d'araignées.
 Le siège d'Oviedo est un des premiers combats de la guerre d'Espagne.
 Le suaire d'Oviedo est une relique espagnole exposée dans la Cámara Santa d'Oviedo.
 Cámara Santa d'Oviedo, dans la cathédrale San Salvador d'Oviedo.
Patronyme hispanique